Roszpunka – rodzaj roślin należący do rodziny kozłkowatych
 Roszpunka warzywna –  roszpunka jadalna, gatunek rośliny z tego rodzaju
 Roszpunka – baśń braci Grimm
 Roszpunka – film z 2009 roku